Беришви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Беришвили, Гурам Давидович (1933—2020) — математик, грузинский политик.
 Беришвили, Иосиф Алексеевич (род. 1953) — советский борец классического стиля.
 Беришвили, Паата Ирадионович (род. 1973) — советский и российский футболист; тренер.
 Беришвили, Павел Абрамович (1891—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).